Tiberino Silvio (in latino Tiberinus Silvius) è, secondo la mitologia romana, il nono dei leggendari re albani, figlio di Capeto e padre di Agrippa. 

Il suo regno (tra l'altro il più breve di tutti quelli dei re albani) durò circa otto anni,.  quindi dal 924 a.C. al 916 a.C.. 

Sempre secondo la mitologia il fiume Tevere, prima chiamato fiume Albula, avrebbe preso il nome latino Tiberis proprio dal nome di Tiberino, che vi sarebbe morto in una battaglia nel 916 a.C. (ciò spiegherebbe quindi anche il fatto che il suo regno è stato il più breve di quelli albani).

Albero genealogico

Note

Voci correlate 
 Re latini

Re latini